В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6–4, 5–7, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (півфінал)

 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International